Лос Тетелес има више значења:

 Лос Тетелес (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Тетелес (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Тетелес (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Тетелес (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Тетелес (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику